Sonronius är ett släkte av insekter som beskrevs av Jean Dorst 1937. Sonronius ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Sonronius